Näsviken – area urbana della Svezia situata nel comune di Hudiksvall
Näsviken – area urbana della Svezia situata nel comune di Strömsund